Scram steht für:
 Scram, Kurzbezeichnung für Reaktorschnellabschaltung
 Scram!, Originaltitel des Laurel-und-Hardy-Films Gelächter in der Nacht aus dem Jahre 1932

SCRAM steht für:
 SCRAM (Fußfessel), Markenbezeichnung mit generischer Bedeutung für transdermale kontinuierliche Blutalkoholmessung zur Personenüberwachung
 Salted Challenge Response Authentication Mechanism ist in der Informationstechnik eine Familie von modernen Passwort-basierten Methoden für eine Benutzeranmeldung

Siehe auch:
 Scramjet
 Scrum